Název Konojedský potok má více vodních toků:

 Konojedský potok (přítok Nučického potoka) – pravostranný přítok Nučického potoka v okrese Praha-východ
 Konojedský potok (přítok Úštěckého potoka) – levostranný přítok Úštěckého potoka v okrese Litoměřice